Бурем:

География 
 Бурем — город в Мали.
 Бурем (округ) — округ в Мали.

Персоналии 
 Бурем, Мика — американская актриса.